Hubert I van Culemborg (12??-1309), 1e heer van Culemborg
Hubert II van Culemborg (13??-13??), 3e heer van Culemborg
Hubert III van Culemborg (13??-1422), 5e heer van Culemborg
Hubert van Culemborg, heer van Boxmeer, 2e heer van Boxmeer